Karrar bezeichnet:

 Karrar (Aserbaidschan), Stadt in Aserbaidschan
 Karrar (Flugzeug), unbemanntes iranisches Flugzeug
 Karrar (Panzer), iranischer Kampfpanzer